Ковас (, ) — испанская и португальская фамилия. Известные носители:

 Ковас, Гильермо (1915—1995) — аргентинский ботаник;
 Ковас, Мариу (1930—2001) — бразильский политик.

См. также 
 Коваш